

Patronyme 
 Ahmed Abdallah Sambi (né le  à Mutsamudu à Anjouan aux Comores) est un homme politique des Comores et l'ancien président de l'Union des Comores du 26 Mai 2006 à 26 Mai 2011
  Pietro Sambi ( - ) est un prélat italien, nonce apostolique aux États-Unis entre 2005 et 2011.

Toponyme 
 Sambi est un village du Cameroun.